4713 Steel, asteroide
Steel cage, parte de wrestling
Steel Storm, série de jogos eletrônicos
Steel Angel Kurumi (鋼鉄天使くるみ, Kōtetsu Tenshi Kurumi), anime e mangá
Steel Dragon 2000, montanha-russa japonesa

Filmes 
Steel (1979), filme estrelado por Lee Marvin e a brasileira Jennifer O'Neill
Steel (1997), filme com o personagem da DC "Aço"

Música
Steel Dragon, banda fictícia
Steel Panther, banda estadunidense
Steel Prophet, banda de heavy metal estadunidense
Steel Warrior, banda brasileira
Steel Warriors, coletânea da banda Manowar
Steel Wheels, álbum de The Rolling Stones
Pedal steel, acessório de guitarra

Ver também 
Steele

Desambiguação